Der Pritzker-Preis, auch Pritzker-Architekturpreis (), ist eine weltweit renommierte Auszeichnung für Architektur. Er wurde 1979 von dem US-amerikanischen Unternehmer Jay A. Pritzker (Besitzer u. a. der Hyatt-Hotelkette) und dessen Gattin Cindy gestiftet und wird seit deren Ableben von der Hyatt-Stiftung organisiert. Die jährlich vergebene Auszeichnung ist mit 100.000 US-Dollar dotiert und genießt in Fachkreisen eine hohe Wertschätzung.

Die Architektur-Kuratorin des Art Institute of Chicago Martha Thorne wurde am 19. August 2005 als neue Direktorin des Pritzker-Preis-Komitees berufen.

Preisträger

Statistik 
 2022 wurde der Preis zum 44. Mal verliehen.
 Der erste und bisher einzige Österreicher, der den Preis erhielt, war Hans Hollein (1985).
 Nach Gottfried Böhm (1986) wurde Frei Otto als zweiter Deutscher 2015 mit dem Preis ausgezeichnet.
 Aus der Schweiz zählen Jacques Herzog und Pierre de Meuron (2001) sowie Peter Zumthor (2009) zu den Preisträgern.
 Im Jahr 2004 wurde erstmals eine Frau gewürdigt: Die aus dem Irak stammende Britin Zaha Hadid erhielt den Preis „für ihr Lebenswerk“. 2010 bekam ihn mit Kazuyo Sejima von SANAA eine weitere Frau. 2017 wurde Carme Pigem Barceló (RCR Arquitectes) als dritte Frau ausgezeichnet. 2020 folgten Shelley McNamara und Yvonne Farrell (Grafton Architects).
 Im Schnitt sind die Preisträger im Jahr der Verleihung 64 Jahre alt (Stand 2021). Der jüngste Preisträger war mit 44 Jahren Ryūe Nishizawa von SANAA. Der älteste Preisträger war mit 90 Jahren Balkrishna Doshi (2018) vor Frei Otto, der 2015 – dem Jahr der Verleihung – 90 Jahre alt geworden wäre.
 Zählt man die zwei Preisträger von 1988 jeweils mit ein halb, so ergibt sich folgende Verteilung der Preise auf die Nationen (Stand 2023):

Siehe auch 
 Liste der Architekturpreise
 Driehaus-Architektur-Preis („Pritzker-Preis für traditionelle Architektur“)

Weblinks 

 Website des Preises (englisch) mit einer Auflistung aller bisherigen Preisträger

Einzelnachweise 

 
Architekturpreis
Pritzker, Jay
US-amerikanische Auszeichnung
Erstverleihung 1979